Komenda je lahko:

 Komenda, naselje v Občini Komenda
 komenda, manjša upravna enota viteškega reda, posestvo, premoženje viteškega reda
 Grad Komenda
 komenda, cerkvena nadarbina
 komenda, v sredjem veku oblika trgovske združbe